Фуксия:
 Фу́ксия () — род многолетних растений семейства Кипрейные.
 Фуксия (цвет) — пурпурный цвет, названный в честь цветка.
 Фуксия — название вымышленного города из мира аниме и серии видеоигр «Покемон».
 Fuchsia (Фуксия) — операционная система с открытым исходным кодом от Google.

Персоналии 
 Фуксия — персонаж трилогии Мервина Пика «Горменгаст» (), а также снятого по её мотивам четырехсерийного телевизионного мини-сериала «Тёмное королевство».
 Фуксия — персонаж книг о Незнайке.

См. также 
 Фукси́н
 Фукс